Кінець місіс Чейні (фільм, 1929) — американський фільм режисера Сідні Франкліна.
 Кінець місіс Чейні (фільм, 1937) — американський фільм реж. Річарда Болеславського, Дороті Арзнер та Джорджа Фіцморіса.